Рио́ни () — имя собственное, топоним.

 Риони — река в Грузии, одна из крупнейших в Закавказье.
 Риони — село в Цхалтубском муниципалитете Грузии.
 «Риони» — грузинский журнал, художественно-литературный орган Кутаисского отделения Союза пролетарских писателей Грузии. Единственный номер вышел в Кутаиси в 1926 году.
 Риони — телерадиокомпания, работающая в Кутаиси. Основана в 1989 году.